Marcos Aurélio, calciatore brasiliano
Marcos di Paulo Aurelio, calciatore argentino